

Toponymie
 Miednik est un village polonais situé dans la gmina de Stoczek dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.
 Miednik est un village polonais situé dans la gmina de Słupsk dans le powiat de Słupsk et en voïvodie de Poméranie.